Дмитрий Климентьевич Тарасов (1792—1866) — российский , почётный лейб-, действительный член Медицинского совета, директор медицинского департамента при Министерстве внутренних дел Российской империи; тайный советник.

Биография

Дмитрий Тарасов родился 26 октября (6 ноября) 1792 года в селе Тарасове, Рязанской губернии; отец его был бедным священником, который сам пахал землю. На восьмом году его отдали в Рязанскую духовную семинарию, которую он окончил 18 лет. Ещё на первом году богословского курса ему, ввиду отличных успехов, поручалось преподавать в начальном классе семинарии (инфиме). 

Первоначально Д. Тарасов хотел стать священником, но покровительствовавший ему архиепископ Феоктист признал его слишком молодым для священнического сана и предложил ему сперва должность правителя дел семинарского правления и комиссии о построении нового семинарского здания, а также преподавателя латинского и греческого языков при семинарии, на что Tарасов с покорностью согласился. 

Под влиянием доктора Воскресенского, бывшего в Рязани проездом из действующей армии во время Отечественной войны 1812 года, Дмитрий Климентьевич Tарасов решил поехать в столицу учиться медицине; решение свое он привел в исполнение только в январе 1815 года, когда отправился в Санкт-Петербург, а в марте того же года принят был казенным воспитанником в ИМХА. Будучи на последнем курсе, он назначен был ординатором при профессоре, заведовавшем терапевтической клиникой. Ряд хирургических операций, иногда весьма трудных и сложных, но тем не менее вполне удачных, дали ему материал, на основании которого им была написана работа на звание медико-хирурга. В 1818 году он окончил курс в академии с отличием, золотой медалью, получил звание лекаря 1-го отделения медицинских и ветеринарных наук. 

По окончании Академии Дмитрий Климентьевич Тарасов был назначен был батальонным лекарем в Преображенский лейб-гвардии полк; 28 ноября 1819 года, сохраняя первую должность, он был определен правителем дел канцелярии президента Императорской медико-хирургической академии баронета Я. В. Виллие. 

С 1820 года Д. К. Tарасов вместе с Императорским двором в течение шести лет путешествовал по Российской империи и Западной Европе. Он сумел снискать доверие Александра І, лечил Императора Всероссийского и присутствовал при смерти монарха в Таганроге. Последние годы жизни Александра I, его болезнь подробно описаны им в его воспоминаниях «Записки моей жизни». 

Со смертью Александра І, служба Тарасова при дворе ЕИВ окончилась, что было вызвано отчасти разногласиями его с баронетом Яковом Васильевичем Виллие, и он был назначен главным лекарем артиллерийского госпиталя. 

В 1827 году Тарасов был вызван бароном Иваном Ивановичем Дибичем в Грузию. Здесь генерал И. Ф. Паскевич предложил ему должность штаб-лекаря отдельного кавказского корпуса, но Тарасов не принял этого предложения «ввиду особенного рода обхождения генерала Паскевича с подчиненными», как объясняет он в своих «Записках». В конце того же года Тарасов вследствие придирок к нему со стороны Виллие перешел из военного ведомства в гражданское и занял пост генерального штаб-лекаря по гражданской части. 

В 1829 году за службу при Александре І он награжден был званием почетного лейб-хирурга. 

С 1830 года Тарасов состоял членом Императорского человеколюбивого общества. 

За борьбу с эпидемией холеры Дмитрий Климентьевич Тарасов был в 1831 году в статские советники. 

В августе 1836 года Тарасов был назначен исправляющим должность директора военно-медицинского департамента, и 20 января 1839 года Императорская медико-хирургическая академия признала его в степени доктора медицины honoris causa. 

В сентябре 1846 года Тарасов по прошению уволен был от управления военно-медицинским департаментом, с назначением членом медицинского учёного комитета, а позднее также членом медицинского совета при министерстве внутренних дел Российской империи. 

20 апреля 1866 года петербургскими врачами был отпразднован 50-летний юбилей его медицинской службы; к этому же дню Тарасов был награждён орденом Святого Владимира 2-й степени и чином тайного советника. Через несколько месяцев, в июле 1866 года, Дмитрий Климентьевич Тарасов умер. Похоронен на Волковском православном кладбище. Могила утрачена.

Тарасов вместе со Стрелковским участвовал во 2-м издании «Фармакопеи» Виллие, а также составил и издал «Энциклопедический медицинский лексикон» (СПб. 1842—1850). Тарасов в свое время был известен в медицинских кругах прежде всего как опытный хирург-практик. 

Тарасов поместил в медицинских журналах несколько статей с описанием редких в медицинской практике случаев; среди них, например, следующие: «Операция брюха» («Друг здоровья», 1836, № 36 и 39), «Два случая укушения людей птицами» («Протоколы петербургского общества русских врачей», 1856, стр. 43) и «Тифозная горячка у трехлетнего мальчика» («Протоколы петербургского общества русских врачей», 1858—1859, стр. 223).

Примечания

Литература 
 
 «Северная почта»; № 34; некролог.
 Змеев Л. Ф. «Русские врачи-писатели», СПб. 1886, тетр. 2, стр. 126; дополнение 1-е, стр. 69; дополнение 2-е, СПб. 1892, стр. 42.

Почётные доктора Военно-медицинской академии
Преподаватели Рязанской духовной семинарии
Придворные медики
Тайные советники
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи Российской империи
Похороненные на Волковском кладбище, чьи могилы утрачены